Петит:

 Петит — типографский шрифт, кегль которого равен 8 пунктам. Один из наиболее распространённых шрифтов.
 Петит, Джон Эдвард (1895—1973) — католический прелат, епископ Меневии.